Натуральне число 1134
 1134 рік до нашої ери
 1134 рік нашої ери